

Astronomia
 4462 Vaughan – asteroide della fascia principale

Geografia
Australia
 Vaughan – villaggio della contea di Mount Alexander (Victoria)
Canada
 Vaughan – città della Municipalità Regionale di York (Ontario)
 Vaughan – centro abitato della contea di Hants (Nuova Scozia)
Stati Uniti d'America
 Vaughan – centro abitato della contea di Warren (Carolina del Nord)
 Vaughan – centro abitato della contea di Vanderburgh (Indiana)
 Vaughan – centro abitato della contea di Yazoo (Mississippi)
 Vaughan – centro abitato della contea di Nicholas (Virginia Occidentale)

Onomastica
 Vaughan – variante del nome proprio di persona Vaughn

Persone
 Brian Vaughan – fumettista e sceneggiatore statunitense
 David Vaughan – calciatore gallese
 Ernest Vaughan – giornalista e scrittore francese
 Greg Vaughan – attore statunitense
 Henry Vaughan – poeta gallese
 Herbert Vaughan – cardinale e arcivescovo cattolico inglese
 James Vaughan – calciatore inglese
 Jimmie Vaughan – chitarrista, compositore e cantante statunitense
 Peter Vaughan – attore britannico
 Ralph Vaughan Williams – compositore britannico
 Sarah Vaughan – cantante statunitense
 Stevie Ray Vaughan – chitarrista, cantante e compositore statunitense
 Thomas Vaughan – alchimista ed esoterista gallese
 Ursula Vaughan Williams – poetessa, scrittrice e biografa inglese

Pagine correlate
 Vaughn